HMS Orion ist der Name mehrerer Schiffe, benannt nach dem Jäger aus der griechischen Mythologie.

Royal Navy
 HMS Orion (1787), ein Linienschiff mit 74 Kanonen, Stapellauf 1787, Abbruch 1814
 HMS Orion (1854), ein Schraubenschiff mit 80 Kanonen, im Dienst von 1854 bis 1867
 HMS Orion (1879), eine Panzerkorvette, 1909 umbenannt in Orontes, Verkauf 1913
 HMS Orion (1904), ein geplanter Panzerkreuzer, Bau wurde storniert
 HMS Orion (1910), ein Schlachtschiff der Orion-Klasse, Stapellauf 1910, im Dienst 1912 bis 1922
 HMS Orion (85), ein Leichter Kreuzer der Leander-Klasse, Stapellauf 1932, Verschrottung 1949

Royal Australian Navy
 HMAS Orion, ein Unterseeboot der Oberon-Klasse, im Dienst von 1974 bis 1996

Schwedische Marine 
 HMS Orion (A201), ein Spezialschiff zur Funkaufklärung

Orion